Odissea – Lunga sequela di peripezie e di avvenimenti dolorosi.

Letteratura 

 Odissea – poema epico di Omero
 Odissea – traduzione latina di Livio Andronico dellOdissea di Omero
 Odissea – traduzione inglese di George Chapman dellOdissea di Omero
 Odissea – traduzione inglese di Alexander Pope dellOdissea di Omero
 Odissea – traduzione italiana di Ippolito Pindemonte dellOdissea di Omero
 Odissea – romanzo di Clive Cussler
 Odissea Fantascienza – collana di romanzi di fantascienza edita dalla Delos Books
 Odissea Fantasy – collana di romanzi fantasy edita dalla Delos Books

Giochi 
 Odissea – set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza, edito da Wizards of the Coast

Musica 
 Odissea – album di Mango (1986)
 Odissea – gruppo rock progressivo italiano

Televisione 
 Odissea – episodio del 1964 della serie televisiva Biblioteca di Studio Uno.
 Odissea – sceneggiato televisivo del 1968 diretto da Franco Rossi.
 Odissea – episodio del 2008 della serie televisiva Smallville.
 L'Odissea – Parodia del poema omerico su Canale 5. Anno 1991.

Pagine correlate 
 L'Odissea